1000 Travels of Jawaharlal é uma banda emo hardcore punk de Kitakyushu.

Discografia 
Álbum:
 Owari Wa Konai,(2003, Day After Records, Imomushi Records)
EP:
 Aghast / 1000 Travels of Jawaharlal (2004, Purepainsugar, Waiting For An Angel)

Links Externos 
 Site oficial
 Discogs.com
 MySpace